Scheidungsreise  (Die Hochzeitsreise) – film del 1938 diretto da Hans Deppe
Die Hochzeitsreise – film del 1939 diretto da Karl Ritter
Die Hochzeitsreise – film tv del 1961 diretto da Wolfgang E. Struck
Die Hochzeitsreise – film del 1969 diretto da Ralf Gregan